Туба — мідний духовий музичний інструмент
 Римська туба — духовий інструмент, поширений у Римські імперії
 Туба (тюбик) — м'яка металева трубка для зберігання напіврідких або в'язких речовин
 Туба — самоназва народу тубалар
 Туба — райське дерево в ісламській есхатології.

Прізвище 
 Ахмед Туба ( 1998) — бельгійський футболіст алжирського походження

Топонім 

 Туба — річка в Росії, притока Єнісею
 Туба — місто в Сенегалі
 Туба — місто в Кот-д'Івуарі
 Туба — муніципалітет у провінції Бенґет на Філіппінах

Див. також 
 Туба-Сіті — переписна місцевість в окрузі Коконіно, штат Аризона, США
 Tuba Dei — великий дзвін у Торуні